E-serie avser inom elektronik standardiserade serier för de olika storheterna: resistans, kapacitans och induktans. Zenerdioders backspänning brukar också definieras av en E-serie.

Ursprungligen så togs detta system (senare döpt till IEC60063) fram av IEC år 1963 i syfte att förenkla och standardisera elektronikbranschen.

Serien är uppbyggd så att vartannat värde i den föregående serien är likadant. 
Ett undantag från den regeln är för serierna E3 till E 24 där endast, i E24, värdena 1,00; 1,10 och 7,50 är likadana med E48 serien och uppåt. De lägre serierna togs fram innan IEC60063 utvecklades och dessa värden fick leva kvar.

Toleranser 

Toleransen för serierna måste följa med upplösningen. Det är ju inte meningsfullt att ha två närliggande värden med en onoggrannhet som överstiger deras skillnad. 
Toleranserna är i ordning: 40%, 20%, 10%, 5%, 2%, 1% där E192 går ner till 0,25% eller 0,1%.

De flesta enkla elektronikprodukter brukar ha resistorer av maximalt E48 av kostnadsskäl. Endast vid spänningsreferenser och liknande brukar konstruktören gå utanför denna.

Tabell

Referenser

Elektronik
Industridesign